Acer (botânica) — género de árvore
 Fronteira (matemática) — fronteira de um subespaço topológico 
 Bordo (náutica) — equivalente a "virar de bordo"

Ver também 
 Bordô - cor
 Bordô (casta de uva)